
Стефан Новгородец — автор хождения (рассказа о путешествии) в Константинополь в 1348 или 1349 году, являющегося ценнейшим источником по истории и топографии столицы Византии.

Единственным источником сведений о Стефане является его сочинение, озаглавленное в рукописи «От Странника Стефанова Новгородца». На русском языке оно было впервые издано И. П. Сахаровым в сборнике «Путешествия русских людей» в 1839 году. Издавая этот текст, Сахаров сообщает, что ранее он считался недостоверным списком с хождения игумена Даниила. В предисловии издатель делает первый анализ «Хождения», пытаясь сделать какие-то выводы о Стефане. Он предположил, что Стефан Новгородец был пожилым человеком иноческого звания. Эта точка зрения затем была воспроизведена в статье энциклопедии Брокгауза и Эфрона, однако более поздний анализ текста дал основание М. Н. Сперанскому предположить, что Стефан «скорее всего, был мирянином, человеком благочестивым (как показывает самый „Странник“), несколько начитанным в духовной литературе (ему известно, например, житие Феодосия), довольно трезвым в своей наблюдательности… был он, по-видимому, человеком достаточным… Судя же по тому вниманию, с каким отнеслись греки к Стефану… можно предположить, что он и его спутники по своему положению выделялись из общей массы рядовых паломников, с гидом ходивших по городу, то есть можно счесть их людьми, занимавшими выдающееся положение и у себя в Новгороде».

Сохранилось незначительное количество рукописей «Хождения», при том, что списки, по которым осуществлял свои издания Сахаров, не сохранились. В изданном Сахаровым тексте имеются дополнения, которых нет ни в одном из известных списков памятника, в частности, о встрече его с двумя новгородцами, Иваном и Добрилой, которые жили в Студийском монастыре и занимались списыванием книг.

Время паломничества может быть довольно точно определено на основании упоминания о встрече на страстной неделе с патриархом Исидором, который был патриархом с 17 мая 1347 по 2 декабря 1349 года. С учётом того, что страстная неделя приходилась в 1347 году на время до патриаршества Исидора, М. Н. Сперанский определяет, что это был 1348 или 1349 год. В «Басовском списке», одном из трёх, использованных Сахаровым для своего издания, сказано, что эта встреча произошла на шестой год патриаршества Исидора.

Примечания

Литература

Ссылки

Издания 
 

Персоналии по алфавиту
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Родившиеся в Великом Новгороде
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Писатели России по алфавиту
Древнерусские писатели XIV века
Путешественники России
Путешественники XIV века
Православные паломники